

Patronymes 
Pachkov (masculin ; ) ou Pachkova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Pachkov (1944-), joueur professionnel de hockey sur glace russe
 Philippe Ivanovitch Pachkov (né vers 1583), personnage de l'ex-empire russe
 Vladimir Pachkov (1961-), homme politique russe et premier ministre de la RPD

Architecture 
 Maison Pachkov,  palais néoclassique de Moscou

Patronyme russe